Microsoft Zune – linea di prodotti multimediali
 Zune (GUI toolkit) – Gui toolkit dell'Amiga Research Operating System (AROS)